Абрикосівька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та на території колишнього СРСР.

 Абрикосівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Абрикосівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Абрикосівська сільська рада — Херсонська область, Олешківський район
 Абрикосівська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район